Буйчешть () — село в Румунії, у повіті Мехедінць. Входить до складу комуни Бутоєшть.
 Буйчешть () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Прісяка.